Sant Joan de l'Erm Nou, santuari nou de Sant Joan de l'Erm, en el municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) 
 Sant Joan de l'Erm Vell, antic santuari situat al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) 
 Estació d'esquí de fons de Sant Joan de l'Erm, estació d'esquí de fons al municipi de Montferrer i Castellbò